Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1941 () проводился в городе Торонто (провинция Онтарио) c 3 по 7 марта 1941 года. Турнир проводился в 15-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 14-й раз.
 
В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Howard Palmer, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Perry Hall), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Bill Dunbar).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания 

1941
Спортивные соревнования в Торонто
Спорт в Канаде в 1941 году
Март 1941 года